Girolamo Amaseo – umanista italiano, fratello di Gregorio
 Gregorio Amaseo – umanista italiano, fratello di Girolamo
 Pompilio Amaseo – umanista italiano, figlio di Romolo
 Romolo Quirino Amaseo – umanista italiano, figlio di Gregorio e padre di Pompilio